Richmond County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Richmond County (Georgie) – okres státu Georgie
 Richmond County (New York) – okres státu New York
 Richmond County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Richmond County (Virginie) – okres státu Virginie